Chimarruts é o álbum de estreia da banda gaúcha de reggae Chimarruts. Foi lançado em 2002.

Faixas

Álbuns da Chimarruts
Álbuns de reggae
Álbuns de 2002
Álbuns em língua portuguesa